«Ку́кута Депорти́во» () — колумбийский футбольный клуб, расположенный в городе Кукута. Клуб был образован в 1949 году и играет домашние матчи на стадионе Хенераль Сантандер, вмещающем 45 000 зрителей. В 2007 году, в дебютном для себя турнире, команда сумела дойти до полуфинала Кубка Либертадорес. По окончании сезона 2020 года клуб был исключён из числа участников чемпионата Колумбии из-за финансовых проблем и лишён профессионального статуса.

История 
В конце 1950-х и начале 1960-х годов команду тренировал Марино Варгас Вильяльта. Под его руководством клуб достиг второго места в чемпионате Колумбии 1964 года. Во второй половине 2006 года «Кукута Депортиво» впервые в своей истории сумела выиграть колумбийскую лигу, обыграв другого финалиста, «Депортес Толиму» с общим счётом 2:1. Некоторыми ключевыми игроками чемпионского состава были панамец Блас Перес, а также Роберто Бобадилья, Чарльс Кастро, Макнелли Торрес, Нельсон Флорес, Линкарло Хенри и Робинсон Сапата.

В розыгрыше Кубка Либертадорес 2007 года «Кукута» сумела дойти до полуфинала, где сошлась с аргентинским титаном — клубом «Бока Хуниорс». В последнем туре группового раунда «Кукута» в фантастическом по напряжению матче обыграла своих земляков в гостях — «Депортес Толиму» со счётом 4:3 и сумела занять 2-е место в группе. В 1/8 финала, «Кукута» разгромила мексиканскую «Толуку» 5:1 и ликвидировала отставание 0:2 после первого матча. В четвертьфинале колумбийцы сначала дома обыграли великий уругвайский клуб «Насьональ» 2:0, а в Монтевидео сыграли с ним вничью 2:2. 31 мая 2007 года «Кукута» обыграла «Боку Хуниорс» в первом, домашнем, матче со счётом 3:1 за счёт двух голов Бласа Переса и гола Рубена Дарио Бустоса. Однако, в ответном матче «Кукута» не смогла противостоять более титулованному сопернику и уступила со счётом 0:3.

В 2014—2018 годах выступала во Категории Примере B чемпионата Колумбии. По окончании сезона 2020 (прошедшего не по традиционной системе Апертура и Клаусура из-за пандемии COVID-19) «Кукута Депортиво» была исключена из числа участников чемпионата Колумбии из-за финансовых проблем. Клуб был лишён профессионального статуса, а его юридическое лицо перешло в стадию ликвидации. Дальнейшая судьба клуба пока не решена.

Всего «Кукута» сыграла в 66 сезонах в Первом колумбийском Дивизионе и 14 сезонов — во Втором.

Достижения 
 Чемпион Колумбии (1): 2006-II
 Вице-чемпион Колумбии (1): 1964
 Чемпион Второго дивизиона Колумбии (3): 1995/96, 2005, 2018
 Участник полуфинала Кубка Либертадорес (1): 2007

Знаменитые игроки 
  Фаустино Асприлья
  Рубен Дарио Бустос
  Хуан Рамон Верон
  Шуберт Гамбетта
  Арнольдо Игуаран
  Диего Кабрера
  Хуан Рамон Карраско
  Сесар Куэто
  Гильермо Ла Роса
  Рауль Норьега
  Гильермо Педра
  Блас Перес
  Анибаль Руис
  Серхио Сантин
  Робинсон Сапата
  Бибиано Сапираин
  Эусебио Техера
  Макнелли Торрес
  Хуан Хохберг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Колумбии
Кукута